Александр Александрович Муратов:
 Муратов, Александр Александрович (1851—1918) — русский акушер и гинеколог, профессор Киевского университета.
 Муратов, Александр Александрович (род. 1952) — российский кинорежиссёр и сценарист.